Хо́йер (нем. Hoyer, дат. Høyer) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Хойер, Андреас (1690—1739) — датский историк и юрист.
 Хойер, Арне (1928—2010) — датский гребец (каноист), бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года.
 Хойер, Вера (Вера Рид-Хойер, ) — швейцарская кёрлингистка.
 Хойер, Вернер (род. 1951) — немецкий политик, а также бывший вокалист «Scorpions».
 Хойер, Галина Александра фон (известна под псевдонимом Аля Рахманова; 1898—1991) — русская писательница и биограф.
 Хойер, Ладислав (1958—1986) — чехословацкий серийный убийца.
 Хойер, Марио (род. 1965) — восточно-германский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.
 Хойер, Надя () — швейцарская кёрлингистка.
 Хойер, Рольф-Дитер (род. 1948) — немецкий физик.
 Хойер, Ян (род. 1992) — немецкий профессиональный скалолаз.

Двойные фамилии 
 Хойер-Миллар, Элизабет (1910—1984) — офицер британского флота, директор Женской вспомогательной службы ВМС Великобритании в 1958—1960 годах.
 Хойер Фернандеш, Даниэль (род. 1992) — португальский футболист.

См. также 
 Гойер